Eyck bzw. Van Eyck ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo van Eyck (1918–1999), niederländischer Architekt
 Barthélemy d’Eyck († um 1476), flämischer Maler
 Caro van Eyck (1915–1979), niederländische Schauspielerin
 Carolina Eyck (* 1987), deutsche Theremin-Musikerin
 Erich Eyck (1878–1964), deutscher Jurist und Historiker
 Georg van Eyck (1869–1951), deutscher Unternehmer und Politiker
 Hubert van Eyck (um 1370–1426), flämischer Maler
 Jacob van Eyck (um 1590–1657), niederländischer Komponist und Blockflötist
 Jan van Eyck (um 1390–1441), flämischer Maler
 Kristina van Eyck (* 1954), deutsch-amerikanische Schauspielerin
 Maurice Van Eyck (1936–2016), belgischer Jazzmusiker
 Nicolaas I van Eyck (1617–1679), flämischer Maler
 Nicolaas II van Eyck (1646–1692), flämischer Maler
 Norbert Eyck (* 1953), deutscher Politiker (CDU)
 Peter van Eyck (1913–1969), deutsch-amerikanischer Schauspieler
 Pieter Nicolaas van Eyck (1887–1954), niederländischer Schriftsteller
 Toni van Eyck (1910–1988), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Eick
 Eijk 
 Eyk
 Ten Eyck